Ishikawa (prefectuur), een Japanse prefectuur.
 Ishikawa (Ishikawa), een district in de Japanse prefectuur Ishikawa.
 Ishikawa (Fukushima), een district in de Japanse prefectuur Fukushima.
 Ishikawa (gemeente), een gemeente in de Japanse prefectuur Fukushima. 
 Ishikawa (Okinawa), een voormalige stad in de Japanse prefectuur Okinawa.
Personen
 Ryo Ishikawa, Japans golfer (1991)